Мадера — вино з острова Мадейра.
 Мадера — округ штату Каліфорнія.